Minecraft kan syfta på:
Minecraft – ett äventyrs- och byggdatorspel från 2011.
Minecraft: Story Mode – ett episodiskt äventyrsspel baserat på Minecraft.
Minecraft: The Story of Mojang – en amerikansk dokumentärfilm om spelföretaget Mojang och deras utveckling av Minecraft.